kanton Vienne-Nord, een kanton van het Franse departement Isère
 kanton Vienne-Sud, een kanton van het Franse departement Isère